De UEFA Super Cup 1990 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1989/90, AC Milan, en de winnaar van de Europacup II 1989/90, Sampdoria, op 10 oktober en 29 november 1990.

De heenwedstrijd werd in Genua gespeeld en eindigde op 1-1. Zes weken later kon Milan in Milaan winnen met 2-0, hetgeen voldoende bleek om de Supercup in de wacht te slepen. Het was de tweede Europese Supercup voor AC Milan.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 1989/90
UEFA Super Cup
AC Milan
UC Sampdoria
Sportevenement in Italië